

Курське — село, Єсільський район, Акмолинська область
 Курське — село, Федоровський район, Костанайська область

Курське — село, Білогірський район, АР Крим